Chiesa dei Santi Marcellino e Pietro – chiesa di Brescia
Chiesa dei Santi Marcellino e Pietro – chiesa di Cremona
Chiesa dei Santi Marcellino e Pietro – chiesa di Imbersago
Chiesa dei Santi Marcellino e Pietro ad Duas Lauros – chiesa di Roma
 Chiesa dei Santi Marcellino e Pietro al Laterano – chiesa di Roma